Mabel's New Hero é um filme de comédia norte-americano de 1913, dirigido e produzido por Mack Sennett.

O filme mudo também é conhecido nos Estados Unidos como Fatty and the Bathing Beauties.

Elenco 
Fatty Arbuckle
Charles Avery
Nick Cogley
Edgar Kennedy
Mabel Normand

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco